Il doppio del Citizen Cup 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Jana Novotná e Arantxa Sánchez Vicario erano le detentrici del titolo, ma solo Novotná ha partecipato in coppia con Mary Pierce. Novotná e Pierce hanno perso nel 1º turno contro Elena Makarova e Evgenija Manjukova.

Gigi Fernández e Martina Hingis hanno battuto in finale 6–2, 6–3 Conchita Martínez e Patricia Tarabini.

Teste di serie
 Meredith McGrath /  Larisa Neiland (semifinali)
 Julie Halard /  Brenda Schultz (primo turno)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (finale)
 Kristie Boogert /  Nicole Muns-Jagerman (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Citizen Cup 1995